Луис Фернандес де Кордова и Суньига (; ок. 1480 — 17 августа 1526, Рим) — испанский аристократ и дипломат, граф Кабра, 4-й виконт де Иснахар, 6-й сеньор де Баэна (1525—1526), герцог-консорт Сесса, Терранова и Сантанджело (1518—1526), был женат на своей двоюродной сестре, Эльвире Фернандес де Кордове и Манрике (ок. 1500—1524), дочери и наследнице Гонсало Фернандеса де Кордова, Великого Капитана..

Биография 
Родился около 1480 года. Старший сын Диего Фернандеса де Кордовы и Мендосы (1460—1525), 3-го графа де Кабра (1487—1525), и его второй супруги, Франсиски де Суньига и де ла Серды (? — 1511), дочери Диего де Суньиги, герцога де Оро, сеньора де Траспинедо и 1-го герцога де Бехар, и Хуаны де ла Серды и Кастаньеды, 4-й сеньоры де Вильория.

Будучи придворным и послом Карла V, императора Священной Римской империи и короля Испании, Луис Фернандес де Кордова и Суньига отправился во Фландрию в сопровождении своих братьев Педро и Франсиско, а в 1518 году сопровождал Карла V в его поездке в Испанию для его коронации. Он был в Италии в середине 1521 года, во время шестой итальянской войны, в качестве одного из кандидатов на должность генерал-капитана испанской армии (эту должность получил Фернандо д’А́валос в 1522 году). 17 сентября 1522 года Луис Фернандес де Кордова был назначен императорским послом к папе римскому Адриану VI, заменив Хуана Мануэля, сеньора де Бельмонте, и занимал эту должность при папе Клименте VII с ноября 1523 года по май 1526 года. Он также занимал должность испанского вице-регента в Италии, номинально поставленного выше вице-короля Неаполя, а также всех других послов и военных командиров, дислоцированных в Италии.

В 1526 году, в начале седьмой итальянской войны (Война Коньякской лиги), где император и папа оказались на противоположных сторонах, Луис отправился в Неаполитанское королевство вместе с новым вице-королём Уго де Монкадой, чтобы собрать войска против Рима (в конечном итоге Рим был разграблен 6 мая 1527 года). Он заболел в Сан-Марино и попросил у папы Климента VII разрешения приехать в Рим для лечения. Он был госпитализирован в городе и скончался там 17 августа.

В результате его брака с Эльвирой Фернандес де Кордовой (18 марта 1518 года) родилось четверо детей. Первенец, Гонсало II Фернандес де Кордова (1520—1578), унаследовал титулы отца и матери. За Гонсало последовали три сестры: Мария, Беатрис и Франсиска.

Луис Фернандес де Кордова пережил своего отца только на один год, и, таким образом, он занимал отцовские титулы только с августа 1525 года до своей собственной смерти в августе 1526 года. Его герцогские титулы были закреплены браком, начиная с 1518 года.

Его тело было похоронено в церкви монастыря Сан-Франциско в городе Сесса-Аурунка. Однако его сын Гонсало перенесёт его останки и останки его матери Эльвиры в главную часовню Королевского монастыря Сан-Херонимо-де-Гранада, рядом с могилой Великого Капитана.

Источники 
 Juan Bautista Muñoz, Catálogo de la colección de Don Juan Bautista Muñoz, vol. 3, Real Academia de la Historia, 1954.
 Ferdinand Gregorovius, History of the city of Rome in the middle ages, vol. 8, part 2, London, 1902.

Герцоги Испании
Графы Испании
Послы Испании в Ватикане